Santilly kan syfta på:
 Santilly, Eure-et-Loir
 Santilly, Saône-et-Loire